Kennedy är ett efternamn, som ursprungligen bars av två grupper utan känd relation till varandra - den ena från Skottland, den andra från Irland. Den mest kände med namnet, USA:s president John F. Kennedy var av irländsk avstamning. En i Sverige etablerad släkt med namnet Kennedy, med bland andra skeppsredaren G. D. Kennedy, har skotskt ursprung. Den 31 december 2014 fanns det i Sverige 191 personer med efternamnet Kennedy. Det var vidare vid denna tid 8 kvinnor och 101 män med Kennedy som förnamn. Av dessa hade 6 kvinnor och 47 män Kennedy som tilltalsnamn.

Personer med Kennedy som efternamn eller mellannamn

A
 Alan Kennedy (född 1954), engelsk fotbollsspelare
 Alison Louise Kennedy (född 1965), skotsk författare
 Amanda Horan Kennedy (aktiv 1982–1992) amerikansk skådespelare
 Anthony Kennedy (senator) (1810–1892), amerikansk politiker
 Anthony Kennedy (född 1936), amerikansk jurist, medlem av högsta domstolen
 Arthur Kennedy (1914–1990), amerikansk skådespelare

B
 Brian Kennedy (född 1966), nordirländsk singer/songwriter och författare
 Brian Kennedy (producent), amerikansk låtskrivare, musikproducent och musiker

C
 Caroline Kennedy (född 1957), amerikansk politiker
 Cate Kennedy (född 1963), australisk författare
 Charles Kennedy (född 1959), brittisk politiker
 Corrina Kennedy (född 1970), kanadensisk kanotist
 Cory Kennedy (född 1990), amerikansk internet-ikon och modell
 Courtney Kennedy (född 1979), amerikansk ishockeyspelare

D
 Dave Kennedy (född 1953), irländsk racerförare
 David Kennedy, flera personer
 David Kennedy (gitarrist) (född 1976), amerikansk gitarrist
 David M. Kennedy (1905–1996), amerikansk politiker, ekonom och affärsman
 David M. Kennedy (kriminolog) (född 1958), amerikansk kriminolog
 Douglas Kennedy, flera personer
 Douglas Kennedy (författare) (född 1955), amerikansk författare

E
 Edgar Kennedy (1890–1948), amerikansk skådespelare
 Ethel Kennedy, (född 1928), gift med Robert F. Kennedy
 Eunice Kennedy Shriver (1921–2009), syster till John F. Kennedy

G
 George Kennedy (1925–2016), amerikansk skådespelare
 George Douglas Kennedy (1850–1916), svensk varvsägare och skeppsredare
 George Kennedy Allen Bell (1883–1949), brittisk teolog
 Gordon Kennedy (född 1958), brittisk skådespelare
 Grace Kennedy (författare) (1782–1825), skotsk författare

I
 Irving Farmer Kennedy, (1922–2011), kanadensisk stridspilot

J
 Jacqueline Kennedy Onassis (1929–1994), gift med John F. Kennedy och med A. S. Onassis
 James Kennedy (1848–1916), svensk kammarherre och politiker
 Janet Kennedy (död 1545)), skotsk adelskvinna och mätress
 Jamie Kennedy (född 1970), amerikansk skådespelare, komiker och rappare
 Jean Kennedy Smith (född 1928), amerikansk diplomat
 Jim Kennedy (född 1948), amerikansk företagsledare
 Jimmy Kennedy (1902–1984), nordirländsk sångtextförfattare
 Joe Kennedy III (född 1980), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Massachusetts
 John Kennedy (olika betydelser), flera personer
 John F. Kennedy (1917–1963), USA:s president 1961–1963
 John F. Kennedy, Jr. (1960–1999), amerikansk advokat och tidningsman
 John L. Kennedy (1854–1946), skotsk-amerikansk politiker
 John Neely Kennedy (född 1951), amerikansk politiker, republikan, senator för Louisiana
 John P. Kennedy (1795–1870), amerikansk författare och politiker
 John Kennedy Toole (1937–1969), amerikansk författare
 Joseph Kennedy (1888–1969), amerikansk affärsman och diplomat vars familj utgör "Kennedyklanen"
 Joseph P. Kennedy, Jr. (1915–1944), äldste son till Joseph Kennedy
 Joshua Kennedy (född 1982), australisk fotbollsspelare

K
 Karol Kennedy (1932–2004), amerikansk konståkare
 Kathleen Kennedy (född 1953), amerikansk filmproducent
 Kerry Kennedy (född 1959), amerikansk människorättsaktivist och författare

L
 Leon Scott Kennedy, datorspelfigur 
 Ludovic Kennedy (1919–2009), brittisk nyhetsanalytiker, radio- och TV-profil och författare

M
 Madge Kennedy (1891–1987), amerikansk skådespelare
 Marc Kennedy (född 1982), kanadensisk curlingspelare
 Margaret Kennedy (1896–1967), brittisk författare
 Margaret Kennedy (scenartist) (död 1793), brittisk sångerska och skådespelare
 Margaret Kennedy Morice (1718–1800). skotsk bagare
 Margrit Kennedy (1939–2013), tysk arkitekt, författare och debattör
 Maria Doyle Kennedy (född 1964), irländsk skkådespelare
 Mark Kennedy (född 1976), irländsk fotbollsspelare
 Mark Kennedy (politiker) (född 1957), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Minnesota
 Marny Kennedy (född 1994), australiensisk skådespelare och sångare
 Mary Kennedy (född 1954), irländsk författare och TV-personlighet
 Myles Kennedy, (född 1969), amerikansk sångare och gitarrist

N
 Nigel Kennedy (född 1956), brittisk violinist

P
 Patricia Kennedy Lawford (1924–2006), dotter till Joseph Kennedy
 Patrick J. Kennedy (född 1967), amerikansk politiker
 Paul Kennedy (född 1945), brittisk-amerikansk professor i historia
 Peter Kennedy (född 1927), amerikansk konståkare

R
 Ray Kennedy (1951–2021) engelsk fotbollsspelare
 Robert F. Kennedy (1925–1968), amerikansk justitieminister och senator
 Robert F. Kennedy, Jr. (född 1954), amerikansk miljöjurist, son till Robert F. Kennedy
 Rory Kennedy (född 1968), amerikansk  dokumentärfilmare, dotter till Robert F. Kennedy
 Rose Fitzgerald Kennedy (1890–1995), gift med Joseph Kennedy
 Rosemary Kennedy (1918–2005), äldsta dotter till Joseph Kennedy

T
 Ted Kennedy (1932–2009), amerikansk senator
 Ted Kennedy (ishockeyspelare) (1925–2009), kanadensisk ishockeyspelare
 Thomas Kennedy, flera personer
 Thomas Kennedy (företagsledare) (född 1955 eller 1956). amerikansk VD för Raytheon
 Thomas Kennedy (politiker), (1874–1954), brittisk politiker
 Thomas Francis Kennedy (1788–1879), skotsk politiker
 Tim Kennedy (född 1986), amerikansk ishockeyspelare
 Tim Kennedy (kampsportare) (född 1979), amerikansk MMA-utövare
 Tom Kennedy (född 1985), engelsk fotbollsspelare
 Tyler Kennedy (född 1986), kanadensisk ishockeyspelare

W
 William Kennedy (född 1928), amerikansk författare och journalist
 William Kennedy Dickson (1860–1935), engelsk-skotsk filmproducent och uppfinnare

Se även
 Kennedy
 Kennedyklanen

Källor

Skotska efternamn
Irländska efternamn
Engelska efternamn
Svenska efternamn